Bellús eller Bellus kan syfta på:

 Bellus (illyr) (100-talet f.Kr.), förhandlare

Geografi

Spanien 

 Bellús (kommun), Valencia, Província de València, 
 Bellús (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar